«Бизнес и безопасность» () — бізнесовий, спеціалізований часопис з питань безпеки в Україні.
Містить: офіційну інформацію, тематичні статті фахівців у галузі безпеки, повідомлення з виставок, семінарів та конференцій, новини технічних систем безпеки (охоронної і пожежної сигналізації, систем контролю доступу та відеоспостереження), засобів зв'язку, пожежогасіння, индивідуального захисту, засобів захисту інформації і комп'ютерної безпеки, спецтранспорту, информацію про компанії, продукцію та послуги, що пройшли сертифікацию, комерційні пропозиції.
Читачами є керівники, начальники служб безпеки підприємств, фахівці галузі безпеки та підприємці.
Розповсюдження — Україна та закордон. Видається з квітня 1996 р.

Посилання 
 Вебсайт тижневика «Бизнес и безопасность»  

Російськомовні журнали